Aulonocara är ett släkte av fiskar. Aulonocara ingår i familjen Cichlidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Aulonocara